В традиционном алфавите малаялам 50 букв. В приведённой таблице 494 основных знака. Некоторые из них в современной лексике не встречаются. Из консонантных лигатур в таблицу помещена только «кша», включённая в алфавит.

Лигатуры 
 ന്ത — нта
 ങ്ങ — ннга
 ണ്ണ — нна
 മ്മ — мма
 ബ്ബ — бба
 ഭ്വ — бхва
 ബ്വ — бва
 ബ്ല — бла
 ത്ത — тта

Литература 
 Малаялам-русский словарь. М. С. Андронов, В.А.Макаренко. Под редакцией Нараяникутти Уникришнан. М., 1971.

Практическая транскрипция с русским языком